Eriopygodes nexa är en fjärilsart som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel 1821. Eriopygodes nexa ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nexa